Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 822 dans le monde.

 RS-822 au Brésil
 Route régionale 822 en Finlande
 Route nationale 822 en France